Japans landslag i handboll kan syfta på:

 Japans herrlandslag i handboll.
 Japans damlandslag i handboll.